Blauwe langstaartglansspreeuw
 Bronsstaartglansspreeuw
 Driekleurige glansspreeuw
 Fischers glansspreeuw
 Grijze glansspreeuw
 Groene langstaartglansspreeuw
 Groenstaartglansspreeuw
 Grote glansspreeuw
 Hildebrandts glansspreeuw
 Koningsglansspreeuw
 Koperstaartglansspreeuw
 Meves' langstaartglansspreeuw
 Noordelijke blauwoorglansspreeuw
 Pijlstaartglansspreeuw
 Prachtglansspreeuw
 Principeglansspreeuw
 Purperglansspreeuw
 Purperkopglansspreeuw
 Roodbuikglansspreeuw
 Roodschouderglansspreeuw
 Shelleys glansspreeuw
 Tweekleurige glansspreeuw
 Witkruinglansspreeuw
 Zuidelijke blauwoorglansspreeuw
 Zwartbuikglansspreeuw